Veles může být:

 Veles (též Volos) – slovanský bůh
 Veles (město) – město v Severní Makedonii
 Veles (opčina) – opčina v Severní Makedonii
 Veles (Srbsko) – vesnice v Srbsku
 Veles (hudební skupina) – polská black-metalová skupina

Podobné názvy
 Weles – literární revue
 Volos (Řecko) – město v Řecku